Denyssenko ist der Familienname folgender Personen:
 Filaret Denyssenko (* 1929), ukrainischer Geistlicher, Patriarch von Kiew
 Laryssa Denyssenko (* 1973), ukrainische Schriftstellerin, Juristin, Menschenrechtsaktivistin
 Oleksandr Denyssenko (* 1958), ukrainischer Schriftsteller, Dramatiker, Filmschauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Petro Denyssenko (1920–1998), ukrainischer Stabhochspringer und Zehnkämpfer
 Taras Denyssenko (1965–2017), ukrainischer Schauspieler
 Wolodymyr Denyssenko (1930–1984), ukrainischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Denissenko